I-28, I28 bzw. I 28 steht für:
 Sonstige Krankheiten der Lungengefäße (ICD-10-GM-2016-Code I28), siehe Herz-Kreislauf-Erkrankung

Flugzeuge:
 Jakowlew I-28, Prototyp eines sowjetischen Jagdflugzeugs
 Jazenko I-28, sowjetisches Jagdflugzeug

Schiffe:
 I-28 (Uboot), japanischer U-Kreuzer Typ-B
 HMS Chesterfield (I28), US-amerikanischer Zerstörer der Clemson-Klasse (USS Welborn C. Wood [DD-195]) in Diensten der Royal Navy

Abkürzung